Ники́фор ( от  — «победа» +  — «несущий») — мужское имя, в переводе с древнегреческого языка — «несущий победу».

Существуют производные фамилии: , , Никифорчук, , Никифоридис.

Известные носители

Византийские императоры 
 Никифор I (760—811)
 Никифор II Фока ()
 Никифор III Вотаниат ()

Правители Эпирского царства 
 Никифор I Комнин Дука (1240—1297) — правитель Эпирского царства с 1267/1268 по 1297 годы.
 Никифор II Орсини (1328—1359) — правитель Эпирского царства с 1335 по 1337, а также деспот в 1356—1359 годы.

Церковные деятели 
 Никифор (ок. 758—828) — патриарх Константинопольский (806—815).
 Никифор (? — 1645) — патриарх Александрийский.
 Никифор (ум. 1682) — епископ Русской православной церкви, митрополит Астраханский и Терский.

 Никифор I (митрополит Киевский) (XI век — 1121) — киевский митрополит, автор посланий и поучений.
 Никифор II (ум. 1261) — патриарх Константинопольский (с 1260 года)

 Никифор Важеозерский (2-я пол. XV века — 1-я пол. XVI века) — русский православный святой, преподобный.
 Никифор Каллист Ксанфопул (ум. ок. 1350) — церковный историк, монах Софийского монастыря в Константинополе.
 Никифор Монашествующий (XIII век) — православный монах, духовный писатель, один из авторов духовного сборника «Добротолюбие».
 Никифор Феотоки (1731—1800) — епископ Славянский и Херсонский.

 Никифор (Алфанов) — один из пяти братьев, преподобный, память 4 мая и 17 июня по ст.ст.
 Никифор (Асташевский) (1848—1937) — епископ Русской православной церкви, митрополит Новосибирский.
 Никифор (Бажанов) (1832—1895) — архимандрит, автор Иллюстрированной полной популярной Библейской энциклопедии.
 Никифор (Балтадзис) (род. 1944) — бывший епископ Иерусалимской православной церкви, бывший архиепископ Ашкелонский.
 Никифор (Джанакакис) (1890—1964) — преподобный.
 Никифор (Ефимов) (1888—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Пятигорский и Прикумский.
 Никифор (Киккотис) (род. 1947) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Киккский и Тиллирийский.
 Никифор (Констандину) (1949—2021) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Киншасский.
 Никифор (Никольский) (1861—1942) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Калининский.
 Никифор (Психлудис) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Аморийский.
 Никифор (Хория) (род. 1967) — епископ Румынской православной церкви.
 Никифор (Хотеев) (род. 1975) — епископ Русской православной церкви, епископ Отрадненский и Похвистневский.

Другие люди 
 Никифор Палеолог (? — 1081) — византийский военачальник.
 Никифор Вриенний Старший (? — конец XI века) — византийский военачальник и узурпатор.
 Никифор Вриенний Младший (1062—1137) — византийский государственный деятель.
 Никифор Хрисоверг (~ 1140 или ~ 1162 — после 1213) — греческий писатель, ритор и поэт, политический и церковный деятель, впоследствии митрополит Сардский.
 Никифор Григора (ок. 1295 — ок. 1360) — византийский философ, богослов, историк, астроном, писатель.
 Никифор Крыницкий — польский художник-примитивист.

Фамилия 
 Никифор, Оксана Александровна (род. 1981) — мастер спорта по силовому жонглированию гирями.

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки